Hobbs kan som auktorsförkortning betyda:

 Horton Holcombe Hobbs
 Thomas W. Hobbs

Robotskapade auktorsförkortningar